Дункан Андерсон Макнотон (; ) — канадский легкоатлет, который специализировался в прыжках в высоту. Олимпийский чемпион 1932 года с результатом 197 сантиметров. В 1930 году занял 4-е место на Играх Содружества.

Родился в семье инженера-строителя и учителя, был единственным ребёнком в семье. Поступил в университет Южной Калифорнии по специальности медицинского работника, однако на втором курсе обучения сменил на специальность геолога нефти и газа. Получил степень магистра в Калифорнийском технологическом университете в 1935 году. Работал в геологической службе Канады, в частности занимался изучением месторождений в Южной Америке. Во время Второй мировой войны служил в королевских военно-воздушных силах Канады.

Ссылки 
 

Прыгуны в высоту Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года